Forrest Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Forrest Creek (Dry River), Nebenfluss des Dry River (King River) im Northern Territory
 Forrest Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia